Андре́й Федо́тов:
 Федотов, Андрей Андреевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Федотов, Андрей Егорович (род. 1990) — шашист.